Il Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1994 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 18ª edizione del Torneo di Indian Wells, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1994, 
e della Tier II nell'ambito del WTA Tour 1994. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, 
dal 21 febbraio al 7 marzo 1994.

Campioni

Singolare maschile 

 Pete Sampras ha battuto in finale  Petr Korda, 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–2

Singolare femminile 

 Steffi Graf ha battuto in finale  Amanda Coetzer, 6–0, 6–4

Doppio maschile 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith hanno battuto in finale  Byron Black /  Jonathan Stark, 3–6, 6–1, 7–6

Doppio femminile

 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond hanno battuto in finale  Manon Bollegraf /  Helena Suková 6–2, 6–4

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1994